Rayger Károly (1641–1707) orvos
 Rayger Károly (1675–1731) orvos